Helena Rychkov est le nom d'un personnage dans plusieurs films américains, dont:
 Les Experts
 La Somme de toutes les peurs